Skipovac je lahko:
 Skipovac Donji (Bosna in Hercegovina)
 Skipovac Gornji (Bosna in Hercegovina)